Le sigle PPU peut désigner :
 Programme particulier d'urbanisme, un document d'urbanisme au Québec ;
 Parti progressiste unifié, un parti politique en Corée du Sud ;
 PPU, une marque de sous-vêtements masculins ;

en anglais
 Physics processing unit, un microprocesseur destiné aux calculs de modélisation physique ;
 The Plastic People of the Universe, un groupe de rock tchèque ;
 Pay per use, un type de forfait modulable où l'on paye selon ce que l'on a réellement  consommé.